Щербаков, Пётр Иванович:
 Щербаков, Пётр Иванович (1929—1992) — советский актёр.
 Щербаков, Пётр Иванович (1924—1996) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.